Ерме́ков — казахская фамилия, женская форма — Ерме́кова. Известные носители:

Ермеков 
 Ермеков, Алимхан Абеуович (1891—1970) — советский казахский математик, один из основателей партии «Алаш».
 Ермеков Курамыс — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1936 года рождения, заведующий кафедрой Атырауского педагогического института, член Социалистической партии Казахстана, г. Атырау. От Атырауской области.
 Ермеков, Байбек (1900—1965) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ермеков, Магавья Алимханович (род. 1921) — советский и казахстанский ученый, академик НАН РК.
 Ермеков, Толеген Муслимович (1936—2001) — советский и казахстанский ученый, член-корреспондент НАН РК.

Ермекова 
 Ермекова, Раиса Каримовна (род. 1941) — советский и казахстанский ученый, член-корреспондент АМН РК.